Der Begriff Platano hat folgende Bedeutungen:

 ein Fluss in Italien – siehe Platano (Fluss)
 ein Fluss in Honduras – siehe Río Platano
 ein Biosphärenreservat an diesem Fluss – siehe Biosphärenreservat Río Plátano
 der spanische Name einer Bananenart – siehe Kochbanane
 der Name des lateinamerikanischen Plattenlabels Platano Records Corp., mit Hauptsitz in Miami

Siehe auch
 Platanen
 San Platano